Samuel Wilson – (1766-1854) industriale nel confezionamento della carne, sospettato di essere l'originale "Zio Sam"
 Samuel Wilson – (1832–1895) parlamentare britannico
 Samuel Alexander Kinnier Wilson – (1878-1937) neurologo britannico che per primo descrisse la malattia di Wilson nel 1912
 Samuel Wilson – (n. 1983) calciatore nicaraguense
 Sammy Wilson – (n. 1931) calciatore scozzese
 Sammy Wilson – (n. 1936) calciatore nordirlandese
 Sammy Wilson – (n. 1953) politico nordirlandese
 Sam Wilson – Personaggio dei fumetti Timely Comics e Marvel Comics conosciuto come Falcon